Miejscowości w USA:
 Huerfano – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie San Juan
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Huerfano (ang. Huerfano County) – w stanie Kolorado

pt:Huerfano